Kouty kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kouty (okres Havlíčkův Brod)
 Kouty (okres Nymburk)
 Kouty (okres Třebíč)
en de volgende plaatsen:
 Kouty nad Desnou, gemeente Loučná nad Desnou